Сэмюэль Хор (иногда пишется Самюэль Хоар) (, 24 февраля 1880 — 7 мая 1959) — английский разведчик, консервативный британский политик, государственный деятель 1920-х и 1930-х годов.

Биография 
Старший сын сэра Сэмюэля Хора, 1-го баронета. Учился в лондонской элитарной школе Хэрроу и Новом колледже Оксфордского университета. После окончания Университета в 1903 году отец организовал его назначение на должность помощника личного секретаря Министра по делам колоний Альфреда Литтелтона. В 1907 году был избран в Совет Лондонского графства. В 1910 избран в Палату общин. Титул баронета, 2-й баронет, наследовал в 1915 году. Во время Первой мировой работал на должности, связанной с организацией призыва, одновременно занимался изучением русского языка.

Служба в SIS 
В 1916 году получил назначение в штат британской разведывательной миссии при Генштабе Императорской армии в Петрограде. Совершил поездку в Россию в марте-июне 1916 с целью оценки работы британской разведки там по заданию Директората военной разведки военного министерства. В том же году последовало присвоение Хору звания подполковника (), а 16 июня 1916 года он получил назначение от директора SIS  на должность главы резидентуры британской SIS в Петрограде. На этом посту он сменил майора Торнхилла. В подчинении Хора находился британский разведчик Освальд Райнер () (1888—1961), которого ряд современных исследователей британских спецслужб называют организатором и прямым участником убийства Григория Распутина. Райнер, благодаря своим личным близким отношениям с князем Юсуповым, служил связующим звеном резидентуры SIS в Петрограде с высокопоставленными заговорщиками, намеревавшимися убить Распутина.
Помимо Освальда Райнера в состав резидентуры SIS входили: Кадберт Торнхилл, Джон Скейл, Стивен Эллей. После поспешного отъезда Хора из России в феврале 1917 года обязанности главы резидентуры исполнял его заместитель, майор Стивен Эллей ().

За службу в годы войны награждён британским орденом Святого Михаила и Святого Георгия в степени Рыцарь-Командор.
 
После командировки в Россию Хор получил повышение и вплоть до окончания войны в 1918 году, возглавлял резидентуру MI5 в Риме. Под его началом работали 100 офицеров разведки. Его основной задачей являлось оказание влияния на итальянское правительство с целью продолжения участия Италии в войне. По данным рассекреченных в 2009 году архивов, британская разведывательная служба SIS (MI5) наладила контакты с Муссолини, тогда 34-летним журналистом, редактором газеты правого направления «Il Popolo d'Italia», и с осени 1917 года оказывала ему еженедельную финансовую поддержку в размере 100 фунт. стерлингов (эквивалент 6 тыс. фунт. стерлингов в неделю по текущему курсу) в обмен на обязательство следования линии на участие в войне. Распоряжение о начале финансирования Муссолини было отдано Хором после личной встречи и беседы с объектом оперативной разработки.

На государственных постах 

В 1922—1929 годах был министром ВВС Великобритании в правительстве консерваторов, на этом посту внес вклад в создание британских ВВС. В 1931—1935 занимал пост государственного секретаря по Индии. В эти годы перед Хором стояла огромная по сложности задача разработки и защиты в публичных дебатах новой индийской Конституции. Является архитектором индийской Конституции. К концу срока, как было подсчитано, Хор дал ответы на 15 тыс. парламентских запросов, составил 600 речей для выступлений, проработал 25 тыс. страниц отчетов.

С 1935 — министр иностранных дел. После начала Итало-Эфиопской войны совместно с французским министром иностранных дел Лавалем разработал проект соглашения Хора-Лаваля о разделе территории Эфиопии между Италией и Эфиопией. Данное соглашение явилось началом политики «умиротворения», проводимой правительством Невилла Чемберлена, и объективно работало на осуществление гегемонистских планов Муссолини по превращению Эфиопии в колонию Италии. В результате поднявшейся волны осуждения по всему миру, правительство Великобритании было вынуждено дистанцироваться от этого плана, что привело к отставке Хора 18 декабря 1935 года.

Вернулся в правительство в июне 1936 года. В 1936—1937 — первый лорд Адмиралтейства. В 1937—1939 — министр внутренних дел в правительстве Чемберлена. В 1939—1940 — лорд-хранитель печати. В качестве ключевой фигуры внутреннего министерского круга () при Чемберлене, в среде которого созрел замысел Мюнхенского пакта, Хор оставался его последовательным защитником и зарекомендовал себя в качестве «умиротворителя» Германии, что окончательно подорвало его репутацию. После начала Второй мировой войны и вступления Черчилля в должность премьер-министра в 1940 году, парламентская деятельность Хора подошла к завершению. В 1941—1944 годах — посол в Испании.

Был произведен в пэры, получив титул виконта Темплвуда. Умер в своем доме в Лондоне 7 мая 1959 году от сердечного приступа.

Избранные сочинения 
 
 Ambassador on special mission. London: Collins, 1946, 320 pp.
 The unbroken thread. Knopf, 1950, 320 pp.
 The Shadow of the Gallows. Victor Gollancz, 1951, 159 pp.
 Nine troubled years. London: Collins, 1954, 448 pp.
 Empire of the air: the advent of the air age, 1922—1929. London: Collins, 1957, 319 pp.

Примечания

Ссылки 
 The Fourth Seal by Samuel Hoare

Разведчики Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Члены парламента Соединённого королевства (1918—1922)
Члены парламента Соединённого королевства (1922—1923)
Члены парламента Соединённого королевства (1923—1924)
Члены парламента Соединённого Королевства (1924—1929)
Члены парламента Соединённого Королевства (1929—1931)
Члены парламента Соединённого Королевства (1931—1935)
Члены парламента Соединённого Королевства (1935—1945)
Министры авиации Великобритании
Министры внутренних дел Великобритании
Министры иностранных дел Великобритании
Первые лорды Адмиралтейства
Члены Консервативной партии Великобритании
Президенты Воздушной лиги